Алкмеон Кротонский () — древнегреческий философ, врач и учёный, живший в V в. до н.э. Возможно, был учеником Пифагора. Автор первого древнегреческого медицинского трактата.

Учение 
Согласно Алкмеону, область человеческого знания ограничена опытом, и всё, что опытом не постигается («знание о невидимом»), доступно лишь богам. Таким образом, с точки зрения теории познания Алкмеон был эмпириком и сенсуалистом; в отличие от философов милетской школы, Алкмеон не касается вопросов метеорологии и космогонии. В трактате «О природе» Алкмеон впервые рассматривает проблемы эмбриологии, физиологии, теории ощущений, психологии (впоследствии эти вопросы затрагивались в трактатах «О природе» других авторов); изучал он также зоологию и ботанику. Подобно Аристотелю, Алкмеон считал началами пары противоположностей, и здоровье, по Алкмеону, сохраняется при равновесии сил (), то есть равновесии пар противоположностей: влажного и сухого, горячего и холодного, горького и сладкого (число пар противоположностей, в отличие от пифагорейцев, философ считал неопределённым). Болезнь наступает тогда, когда одна из сил берёт господство (). Основой терапии учёный считал лечение противоположного противоположным. Учение Алкмеона о здоровье оказало значительное влияние на античную медицинскую мысль.

В учении о природе Вселенной Алкмеон использовал метод биоморфных аналогий: человеческое тело понималось им как микрокосм. Бессмертная душа человека («псюхе»), находящаяся в вечном круговом движении, соответствует бессмертной части космоса — Солнцу, Луне и звёздам. Временам года соответствуют возрастные фазы жизни человека: молодость соответствует весне, старость — осени. Люди умирают от того, что происходит «несоединение начала с концом», как в годовом цикле. Космологическая концепция Алкмеона повлияла на взгляды Платона и Аристотеля (трактат «О небе»).

Опираясь на вскрытие животных и проводя наблюдения над заболеваниями и повреждениями мозга, он открыл главные нервы органов чувств (названные им, как и Аристотелем, «ходами» или «каналами»), их пути и окончания в мозговом центре. В отличие от принятых в то время представлений, Алкмеон помещал источник познания не в сердце, а в мозг, считая его органом мышления. Открытие Алкмеона было отвергнуто Аристотелем (помещавшим сознание в сердце) и стоиками, но воспринято Платоном (трактат «Тимей») и врачами школы Гиппократа. Философ отделял мышление от ощущения: «Мы отличаемся от других [животных] тем, что не только ощущаем, но и мыслим».

В ряде сочинений Алкмеон писал о развитии зародыша в утробе матери.

Занимаясь ботаникой, Алкмеон объяснял происхождение растений взаимодействием солнца и земли.

Источники 
 Алкмеон// Фрагменты ранних греческих философов / Изд. подг. А. В. Лебедев. — Ч. I. — М.: Наука, 1989. — ISBN 5-02-008030-6.

Литература 
 Foca A. The origin of experimental medicine in the school of Alcmaeon from Kroton and the diffusion of his philosophy within the Mediterranean area. Skepsis, v. 13–14, 2002, p. 242–253.
 Andriopoulos D. Z. Alcmeon's and Hippocrates's concept of aetia. In: Greek Studies in the Philosophy and History of Science, Kluwer: Dordrecht, 1990.
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.

Примечания 

Пифагорейцы
Древнегреческие философы
Медики Древней Греции
Философы Древней Греции
Философы V века до н. э.
Персоналии по алфавиту
Эмбриология